1994 Голяма награда на Португалия е 14-о за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 25 септември 1994 година на пистата Ещорил в близост до едноименния град в Португалия.

Репортаж 
След състезанието в Италия Деймън Хил изостава с 11 точки от наказания Михаел Шумахер със само четири кръга до края на сезона. Но ако британецът спечели това състезание, той ще намали разликата на само на 1, но ако отпадне или не финишира в зоната на точките задачата му става прекалено трудна. По време на квалификацията в петък Деймън се оказа късметлия, след като излезе от новия вираж, като удрайки загубилия контрол на неговия Джордан Еди Ървайн. Той излезе невредим от тази ситуация, докато за Ървайн се очертава много труден сезон за неговия отбор. За Герхард Бергер ситуацията се очертава сложна, след като страда все още от тежкия инцидент в Монца по време на квалификациите от преди две седмици. Той взе пола с време 1:20.608, което е направено в петък, докато в събота никой не успя да постигне времето на австриеца. Хил стартира на 2-ра позиция въпреки трудностите, а неговия му съотборник Дейвид Култард стартира на 3-та позиция за когото това е последен кръг за него през сезон 1994, след като Найджъл Менсъл ще го замести за последните 3 състезания. Мика Хакинен стартира 4-ти за Макларън, Алези и Катаяма на 3-та редица докато Бенетон-ите на Верстапен и Лехто стартират 10-и и 14-и.

На старта Бергер поведе към първия завой с Култард на втора позиция след успешната му атака срещу неговия си съотборник Хил. Алези също успя да изпревари Хакинен към първия завой. След тях са Рубенс Барикело стартирайки 6-и, Заубер-а на Френтцен, Верстапен, Брандъл, Фитипалди и Блъндел. Тирел-ът на Катаяма затъна на място, след като не успя да стартира двигателя си. След края на втората обиколка разликата между Бергер и Култарт е повече от секунда. Британецът е с 0.828 пред Хил, който е с 1.227 пред второто Ферари на Жан Алези. Бергер поведе до 7-а обиколка след като неговата скоростна кутия го предаде. С това Уилямс-ите с цветовете на Ротманс са на 1-ва и 2-ра позиция, с Алези трети, Хакинен четвърти, Барикело 5-и и Френтцен 6-и. В 10-а обиколка Дейвид постигна най-бърза обиколка с време 1:22.778. В края на колоната Симтек-ът на Жан-Марк Гуно се завъртя при опита си да мине пред Ларус-а на Яник Далмас. Класирането не се промени в следващите обиколки преди Култард да бъде въвлечен в трафик от изостанали болиди, губейки ценни секунди пред Хил. Това прати шотландецът да спре в бокса в края на 17-а обиколка за смяна на гуми и зареждане с гориво. Той излезе пред затворения с една обиколка Лотус на Филип Адамс. На следващата обиколка, Хил също спря в бокса като времето му е по-добро от това на съотборника му. След 20 обиколки класирането е Алези, Хакинен, Барикело, Култард, Хил и Френтцен в топ 6. Бразилецът за момент е на първа позиция, след като пилотите пред него в това число Алези и Хакинен също спряха при своите механици. Обиколка по-късно Барикело също трябваше да спре, давайки лидерството на Култард. Отново трафикът му го попречва да се откъсне пред Хил, което доведе до широко отваряне на завой номер 9 и с това Деймън излезе пред шотландеца. За Френтцен състезанието за него приключи с проблем на диференциала му на неговия Заубер, след като е около 3 – 4 място. Алези също напусна състезанието, след като отнесе със себе си другия Симтек на Дейвид Брабам в 40-а обиколка. Класирането в 44-та обиколка е Хил пред Култард, Хакинен, Барикело, Верстапен и Тирел-ът на Марк Блъндел. Култард спря при механиците си от Уилямс обиколка по-късно като това е вторият му стоп с време 8.7 секунди и излезе пред Барикело, но зад Макларън-а на Хакинен. Хил също направи своя втори стоп, както това направи и Хакинен. Джей-Джей Лехто нямаше особено добър късмет и той също напусна надпреварата, след като се завъртя по време на 61-вата обиколка вървейки на 10-а позиция преди отпадането му. Деймън Хил нямаше абсолютно никакви проблеми като спечели своето 4-то състезание пред Дейвид Култард на 2-ра позиция и Мика Хакинен на 3-та позиция. Другите пилоти, които финишират в зоната на точките са Рубенс Барикело, Йос Верстапен и Мартин Брандъл.

Деймън обяви пред ББС, че оставащите състезания ще бъдат важни, имайки предвид че Шумахер ще участва в последните състезания и че всяка победа е от естествено значение. Той също така очаква Найджъл Менсъл да му помогне за битката при пилотите, след като разликата между Хил и Шумахер е вече само 1 точка. За Джони Хърбърт това е последното му състезание за Лотус като от ГП на Европа ще участва за Лижие, а впоследствие Ерик Бернард ще вземе неговото му място.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Последиците 
 Оливие Панис финишира на 9-а позиция, но по-късно е дисквалифициран поради нелегална блокозанесен материал.
 Доменико Циатарела ще замества французина Жан-Марк Гунон от следващото ГП за две състезание а Таки Инуе ще го замества само в Голямата награда на Япония.

Източници 
 

Голяма награда на Португалия